In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale slovacca. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 24 settembre 2013.

Collegamenti esterni
 
  Slovakia - Record International Players Rsssf.com
 
 Calciatori della nazionale slovacca su TransferMarkt

Slovacchia